Битва за Ондалснес () — сражение за город Ондалснес, которое произошло в 1940 году во время вторжения Вермахта в Норвегию.

После вторжения немецких войск в Норвегию в апреле 1940 года, в Ондалснесе высадились британские войска с целью захвата в клещи города Тронхейма. Удар северной группировки британцев был нанесён в сторону Намсуса.

Незадолго до начала наступления британских войск вглубь страны, близ деревни был выброшен немецкий парашютный десант, который 14 апреля захватил железнодорожный узел Думбос. 26 апреля город подвергся бомбардировке со стороны немецкой авиации.

В начале мая 1940 года британские войска, неспособные контролировать воздушное пространство, эвакуировались из Ондалснеса.

Примечания 

Норвегия во время Второй мировой войны
Сражения Великобритании
Сражения Германии
Сражения Норвегии
Операции и сражения Второй мировой войны
Конфликты 1940 года
Апрель 1940 года
Май 1940 года
Операция «Везерюбунг»